Ansgariikyrkan kan syfta på:

 Ansgariikyrkan, Hedesunda – en kyrkobyggnad i Sevallbo
 Ansgariikyrkan, Jönköping – en kyrkobyggnad i Jönköping
 Ansgariikyrkan, Stockholm – en tidigare kyrka på Kungsholmen
 Ansgariikyrkan, Södermalm – en kyrksal 1897-1923 på Brännkyrkagatan i Stockholm

Se även
 Ansgarskapellet